Dugesia sicula és una espècie de cuc triclàdide dugèsid que habita l'aigua dolça de la conca mediterrània on està àmpliament distribuïda. Es troba entre d'altres a Sicília, Elba i Mallorca, Eivissa, Sardenya, Algèria, Tunísia, Marroc, Península Ibèrica, sud de França, nord d'Itàlia, Israel, Canàries, Grècia continental (incloent el Peloponès), Samos, Quios, Eubea, Cefalònia i Creta.

Descripció 
El cos de D. sicula és allargat i aplanat dorso-ventralment. L'espècie presenta un cap de forma triangular amb dos ulls rodejats per dues petites àrees sense pigment. La superfície dorsal del cos és marró mentre la superfície ventral és de color gris clar. A la superfície dorsal s'hi poden observar pigments en forma de grànuls. L'epidermis dorsal conté rabdites, a la superfície ventral aquestes estructures són molt menys abundants. La faringe mesura aproximadament una cinquena part de la longitud total del cos.

S'han observat menors diferències però finalment es va establir que  D. biblica (Benazzi & Banchetti, 1973) és la mateixa espècie i s'ha mantingut el binomi amb més  l’antiguitat.

Aparell reproductor 
D. sicula té una papil·la peniana rabassuda, glandiforme i asimètrica. En general és poc musculosa i més parenquimàtica. Al seu interior, a la base s'hi troba un diafragma que separa la vesícula seminal del conducte ejaculador. Aquest conducte és ventral i s'obre subterminalment. La vesícula seminal és embolcallada per una capa fina de músculs bulbars. L'atri genital està subdividit en dues càmeres, un atri genital masculí i un atri genital comú. L'atri genital masculí està revestit per un epiteli constituït per cèl·lules cilíndriques amb el nucli en posició basal i amb la porció citoplasmàtica distal eosinòfila. A sota aquest epiteli hi ha una capa muscular poc desenvolupada. L'atri genital comú es comunica anteriorment amb l'atri masculí i dorsalment amb el canal de la bursa. a la part ventral s'obre a l'exterior a través del porus genital.

Les poblacions israelianes de D. siicula es reprodueixen asexualment i tenen tres jocs complets de 9 cromosomes i poden presentar cromosomes supernumeraris (3n = 27 + x).

Filogènia 
Posició de D. sicula en relació a altres espècies de Dugesia segons el treball de Lázaro i col·laboradors (2009):

Referències

Bibliografia 

Sicula